Gregory Reid Wiseman, né le  à Baltimore, Maryland, est un astronaute américain de la NASA.

Biographie
Diplômé du Rensselaer Polytechnic Institute et de l'Université Johns-Hopkins, il est commander dans l'US Navy, en tant que pilote d'un F/A-18 Hornet sur le .

Le , la NASA annonce sa sélection parmi le groupe de neuf candidats à l'entrainement d'astronaute, pour devenir pilote du Groupe 20.

Il est parti vers la Station spatiale internationale le  à bord de la mission Soyouz TMA-13M pour faire partie des expéditions 40 et 41 en tant qu'ingénieur de vol. Il retourne sur Terre le .

Autres photos de Gregory Reid Wiseman

Notes et références 

Astronaute américain
Naissance en novembre 1975
Membre d'une expédition ISS
Naissance à Baltimore
Commander de l'United States Navy
Étudiant de l'université Johns-Hopkins
Récipiendaire de l'Air Medal
Étudiant de l'institut polytechnique Rensselaer
Astronaute ayant effectué une sortie extravéhiculaire